

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Чемпионате наций КОНКАКАФ 1963 года в Сальвадоре, проходившем в период с 23 марта по 7 апреля 1963 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Гондурас

Сальвадор

Панама

Гватемала

Никарагуа

Группа B

Коста-Рика

Нидерландские Антильские острова

Мексика

Ямайка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1963 на RSSSF

Золотой кубок КОНКАКАФ
1963